Estatua de María Pita är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Estatua de María Pita ligger  meter över havet.

Terrängen runt Estatua de María Pita är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Havet är nära Estatua de María Pita åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Estatua de María Pita.  Närmaste större samhälle är A Coruña,  km norr om Estatua de María Pita. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Galicien